Il existe plusieurs articles traitant de Les Joyeux Lurons :
 Les Joyeux Lurons, film de Michel Gérard (1972)
 Les Joyeux Lurons, site internet parodiant la politique canadienne.
 Les Joyeux Lurons, bande dessinée de Willy Vandersteen.